Dylan Yeo (né le  à Prince Albert, dans la province de la Saskatchewan) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2003-2004, il débute avec les Cougars de Prince George dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il a été capitaine des Hitmen de Calgary lors de sa dernière saison dans la ligue. En 2007, il passe professionnel avec les Salmon Kings de Victoria dans l'ECHL. Il a remporté la Coupe Calder 2010 avec les Bears de Hershey.

Trophées et honneurs personnels

ECHL 
2008-2009 : participe au Match des étoiles avec l'association nationale (titulaire).
2008-2009 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2008-2009 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Cougars de Prince George || LHOu ||53 ||2 ||13 ||15 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Cougars de Prince George || LHOu ||35 ||2 ||3 ||5 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005||Hitmen de Calgary || LHOu ||27 ||2 ||2 ||4 ||38 ||12 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
|2005-2006 || Hitmen de Calgary || LHOu ||56 ||7 ||11 ||18 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Hitmen de Calgary || LHOu ||57 ||8 ||23 ||31 ||64 ||18 ||4 ||8 ||12 ||22 
|-
|2007-2008 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||55 ||10 ||18 ||28 ||76 ||11 ||4 ||3 ||7 ||18
|- 
|2007-2008 || Moose du Manitoba || LAH ||9 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||52 ||10 ||33 ||43 ||30 ||9 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH ||14 ||1 ||4 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 49|| 14|| 16|| 30|| 78|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|- 
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
|2010-2011 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 18|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|- 
|2010-2011 || Bears de Hershey || LAH || 27|| 1|| 5|| 6|| 21|| -||- ||- || -|| -
|-
|2011-2012 || Reign d'Ontario || ECHL || 8|| 1|| 8|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 48|| 5|| 8|| 13|| 37|| 13|| 1|| 7|| 8|| 37
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 46|| 2|| 16|| 18|| 75|| 8|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
|2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 14|| 1|| 2|| 3|| 12|| 10|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2013-2014 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL || 49 || 7 || 16 || 23 || 68 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Straubing Tigers || DEL || 52 || 8 || 21 || 29 || 82 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2016-2017|| Straubing Tigers || DEL ||44 ||10 ||15 ||25 ||76 ||2 ||0 ||0 ||0 ||32 
|-
| 2017-2018|| Straubing Tigers || DEL ||51 ||11 ||12 ||23 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| Iserlohn Roosters || DEL ||52 ||10 ||27 ||37 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Schwenninger Wild Wings || DEL ||51 ||3 ||11 ||14 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Schwenninger Wild Wings || DEL ||31 ||0 ||6 ||6 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Dragons de Rouen ||  Ligue Magnus  || 42 || 6 || 21 || 27 || 86 || 8 || 1 || 2 || 3 || 6

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Naissance à Prince Albert (Saskatchewan)
Joueur du Rouen hockey élite 76